'Françoise Robin peut désigner :
 Françoise Robin (1749-1841), une muse épistolière ;
 Françoise Robin, une professeur d'histoire de l'art médiéval ;
 Françoise Robin, un docteur en littérature tibétaine.